Altinget har flere betydninger:

 Altinget – Islands parlament
 Altinget.dk – en netavis
 Trossamfundet Forn Siðrs årlige generalforsamling kaldes også for altinget.